War zone:
 Warzone – gra bitewna
 Warzone 2100 – gra komputerowa
 Warzone – zespół punkowy
 „Warzone” – singiel zespołu The Wanted z albumu Battleground